Tisia bezeichnet:

 einen bedeutenden griechischen Lyriker des 6. Jahrhunderts v. Chr., siehe Stesichoros 

in der antiken Geographie:
 den Grenzfluss Dakiens, die heutige Theiß
 Tisia (Bruttium), eine Stadt oder Festung der Bruttier